Resource Reservation Protocol  – protocollo livello rete
Répondez, s'il vous plaît  – formula utilizzata in inviti e partecipazioni
R.S.V.P.  – film del 1921
R.S.V.P.  – film del 2002

Altri progetti